Real Sociedad Femenino er kvindernes afdeling af fodboldklubben Real Sociedad de Fútbol. Kvindernes afdeling blev etableret i 2004. To år senere rykkede de op i den bedste spanske række, Primera División, og lige siden har de spillet i ligaen.

Aktuel trup 
.

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Spanien
Etableret i 2004
Real Sociedad
Baskerlandet